De Grand Prix-wegrace van de FIM 1993 was de veertiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 26 september 1993 op het Circuito Permanente del Jarama nabij Madrid, Spanje. Deze race werd eenmalig georganiseerd als vervanger van de Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika.

Dirk Raudies werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een achtste plaats in de race. Tetsuya Harada werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1993
FIM